Skok w dal kobiet był jedną z konkurencji rozgrywanych podczas XII mistrzostw Europy w Pradze Kwalifikacje rozegrano 29 sierpnia, a finał 30 sierpnia 1978 roku. Zwyciężczynią tej konkurencji została reprezentantka Związku Radzieckiego Vilma Bardauskienė, która w kwalifikacjach ustanowiła rekord świata wynikiem 7,09 m. W rywalizacji wzięły udział dwadzieścia dwie zawodniczki z czternastu reprezentacji.

Rekordy

Wyniki

Kwalifikacje 
Minimum wynosiło 6,40 m.

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Skok w dalkobiet